Villegas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villegas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villegas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar